Susan Polgar (tudi Polgár Zsuzsanna ali Zsuzsa Polgár), ameriška šahovska velemojstrica madžarskega rodu, bivša svetovna šahovska prvakinja, * 19. april 1969, Budimpešta, Madžarska.

Polgarjeva je (bila) ena najmočnejših igralk na svetu. V oktobru 2005 je bila z ratingom 2577 druga najmočnejša igralka sveta, takoj za sestro Judit Polgar. Danes šaha ne igra več aktivno.

Polgarjeva Je tudi šahovska avtorica in promotorka šahovske igre.

Tudi njuni sestri, velemojstrica Judit Polgar in mednarodna mojstrica Zsófia Polgár, sta odlični šahistki.

Šahovski problem
Susan Polgar je sestavila svoj prvi šahovski problem pri štirih letih; s tem je najmlajša sestavljavka problemov.

Rešitev:
1.Kd1 Kf1
2.Qe1 #

Zunanje povezave 

Susan Polgar Institute for Chess Excellence
Polgar's blogs for her Chess Center, Chess, Girls and Chess for Peace

Rojeni leta 1969
Živeči ljudje
Ameriški šahovski velemojstri
Šahovske velemojstrice
Šahovski svetovni prvaki
Šahovski problemisti
Ameriški Judje
Madžarski Američani